Nučice (powiat Praga-Wschód)
 Nučice (powiat Praga-Zachód)